Барышиха — улица в Митино, СЗАО города Москвы.
 Барышиха — река в Митино, СЗАО города Москвы.
 Барышиха — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.